

Лісне — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Лісне — село, Бескарагайський район, Абайська область
 Лісне — село, Железінський район, Павлодарська область
 Лісне — село, Лісна сільська адміністрація, Карабалицький район, Костанайська область
 Лісне — село, Михайловський сільський округ, Карабалицький район, Костанайська область
 Лісне — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Лісне — село, Ріддерська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Лісне — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Лісне — село, Федоровський район, Костанайська область

Лісне — село, Бійський район, Алтайський край
 Лісне — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Лісне — село, Земетчинський район, Пензенська область
 Лісне — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Лісне — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Лісне — село, Німецький національний район, Алтайський край
 Лісне — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Лісне — село, Юргінський район, Тюменська область

Лісне — селище міського типу, Донецька область, Макіївська міська рада
 Лісне — село, Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Лісне — село, Вінницька область, Літинський район
 Лісне — село, Дніпропетровська область, Покровський район
 Лісне — село, Запорізька область, Василівський район
 Лісне — село, Запорізька область, Новомиколаївський район
 Лісне — село, Київська область, Києво-Святошинський район
 Лісне — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Лісне — село, Луганська область, Ровеньківський район, Хрустальненська міська громада
 Лісне — село, Одеська область, Тарутинський район
 Лісне — село, Полтавська область, Кобеляцький район
 Лісне — село, Сумська область, Краснопільський район
 Лісне — село, Сумська область, Середино-Будський район
 Лісне — село, Сумська область, Шосткинський район
 Лісне — село, Сумська область, Ямпільський район
 Лісне — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Лісне — селище, Донецька область, Волноваський район
 Лісне — селище, Донецька область, Нікольський район
 Лісне — селище, Кіровоградська область, Голованівський район
 Лісне — селище, Луганська область, Ровеньківський район, Антрацитівська міська громада
 Лісне — селище, Луганська область, Луганський район
 Лісне — селище, Сумська область, Тростянецький район
 Лісне — селище, Харківська область, Дергачівський район
 Лісне — селище, Харківська область, Зміївський район
 Лісне — селище, Харківська область, Краснокутський район
 Лісне — селище, Хмельницька область, Полонський район
 Лісне — колишнє село Лебединського району Сумської області, зняте з обліку рішенням Сумської обласної ради від 18 січня 1988 року
 Лісне — колишнє село Коломацького району Харківської області
 Лісне — пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Див. також 
 Лісна
 Лісове